Castillo del Berrueco o Castillo de El Berrueco puede designar:

Edificaciones

En España 

Castillo de Berroquejo, situado en Jerez de la Frontera (provincia de Cádiz).
Castillo del Berrueco (Torredelcampo), situado en Torredelcampo (provincia de Jaén).
Atalaya de El Berrueco, como también es conocida la atalaya situada en El Berrueco (Comunidad de Madrid).
Castillo de Berrueco, situado en la localidad zaragozana de Berrueco.